Famille Suys
Léon Suys
Mieke Suys
Tilman-François Suys